Francesco Grisi (1709-1782) – cantante italiano
 Francesco Grisi (1927-1999) – scrittore, critico letterario e giornalista italiano